Маца — многозначный термин.

 Маца — лепёшки из теста, не прошедшего сбраживание, разрешённого к употреблению в течение еврейского праздника Песах.
 Маца — село в Болгарии. Находится в Старозагорской области, входит в общину Раднево.
 Маца, Иван Людвигович (1893—1974) — советский художественный критик, историк искусства и архитектуры венгерского происхождения.
 Маца, Иехошуа (1931—2020) — израильский политик, министр здравоохранения Израиля.

См. также